Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Irina Spîrlea ha battuto in finale 7–6, 6–3 Julie Halard-Decugis.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amanda Coetzer (quarti di finale)
  Irina Spîrlea (campionessa)
  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
  Ai Sugiyama (quarti di finale)

 Yayuk Basuki (primo turno) 
n/a
n/a
 Henrieta Nagyová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1998